Вю́нше () — немецкая фамилия.

 Вюнше, Август (1839—1912) — немецкий христианский гебраист.
 Вюнше, Виланд (род. 1955) — немецкий футболист.
  (род. 1981) — немецкая артистка балета.
 Вюнше, Курт (род. 1929) — немецкий политик, дважды министр юстиции ГДР.
 Вюнше, Макс (1914—1995) — немецкий оберштурмбаннфюрер СС.
 Вюнше, Фридрих Отто (1839—1905) — немецкий ботаник и миколог.